Man alive!, een album van Stephen Stills
 Man Alive (band), een Israëlische punkband
 Man Alive (documentaires), een BBC-documentaireserie tussen 1965 en 1981